Příjmení Leška nese více různých osobností:

 Oldřich Leška (1927–1997) – český lingvista, rusista a slavista
 Petr Leška (* 1975) – český profesionální hokejista
 Petr Leška (1949) – český hokejista
 Štěpán Leška (1757–1818) – evangelický duchovní, superintendent, filolog, spisovatel a žurnalista
 Václav Leška (1897–1981) – český a československý politik
 ženská podoba příjmení s přechýlením
 Rebeka Lešková (1773–1856) – slovenská básnířka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení